Kokršpaněl může znamenat:

 anglický kokršpaněl
 americký kokršpaněl

Externí odkazy